PVM steht als Abkürzung für:
 Parallele Virtuelle Maschine, ein Public-Domain-Softwarepaket, mit dem auf Standard-PCs verteilte Anwendungen realisierbar sind
 Personenverkehrsgesellschaft Muldental, seit 2014 Regionalbus Leipzig, ein Busunternehmen mit Einzugsgebiet südlich von Leipzig
 Tagung Projektmanagement und Vorgehensmodelle, eine wissenschaftliche Tagung zu Projektmanagement im deutschsprachigen Raum

P-VM steht als Abkürzung für:
 Physisches Versuchsmodell ein reales Versuchsmodell, an dem Funktionsweisen getestet und Probleme aufgezeigt werden sollen (vgl. auch Prototyp), siehe Physical Mock-Up (PMU)

PmV steht als Abkürzung für:
 Player versus Environment, Spielmodus in Online-Spielen

Abkürzung